

Biografia
Nacque a Cracovia il 27 aprile 1468, sesto dei nove figli di Casimiro IV di Polonia e di Elisabetta d'Asburgo.

Nel 1488 fu nominato vescovo di Cracovia, carica che tenne fino alla morte.

Papa Alessandro VI lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 20 settembre 1493, con il titolo di cardinale diacono di Santa Lucia in Septisolio. Dal 1493 ebbe anche la titolarità dell'arcidiocesi di Gniezno.

Morì il 14 marzo 1503, all'età di 34 anni.

Successione apostolica 
La successione apostolica è:
 Vescovo Jan Lubrański (1498)
 Vescovo Wincenty Przerębski (1499)

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Cardinali nominati da Alessandro VI
J